Singles
 Salvation (The Cranberries) - single van The Cranberries
 Salvation (Roxette) - single van Roxette
 Salvation (Gabrielle Aplin) - single van Gabrielle Aplin
 Salvation (GuGabriel) - single van GuGabriel

Albums
 Salvation (Alphaville) - album van Alphaville
 Salvation (Cult of Luna) - album van Cult of Luna
 Salvation (Smack) - album van Smack 
 Salvation (Byzantine) - videoalbum van Byzantine
 Salvation (Bill Hicks) - album van Bill Hicks

Film
 Salvation! - Amerikaanse film uit 1987
 Salvation (2008) - Australische film uit 2008
 Salvation (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie

Overig
 Salvation (band) - Amerikaanse band
 Salvation (musical) - off-broadway musical uit 1969
 Salvation (roman) - roman van Steve Lyons
 Salvation Group (mediagroep) - Britse mediagroep